Wyoming kan, naast Wyoming (de staat van de Verenigde Staten) verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wyoming (Delaware)
Wyoming (Illinois)
Wyoming (Iowa)
Wyoming (Michigan)
Wyoming (Minnesota)
Wyoming (New York)
Wyoming (Ohio)
Wyoming (Pennsylvania)

Daarnaast ook naar
Wyoming (Australië), plaats in de staat Nieuw-Zuid-Wales

Films 
 Wyoming (1928), een film van W.S. Van Dyke
 Wyoming (1940), een film van Richard Thorpe
 Wyoming (1947), een film van Joseph Kane

Schepen 
 Wyoming, de grootste houten schoener die ooit gebouwd is.